Fosso peut désigner :
 Fossò, une commune italienne.
 Samuel Fosso (né en 1962), un photographe camerounais.